Золота Липа — поняття, що має такі значення:

 Золота Липа — річка в Україні в західній частині Тернопільської області, ліва притока Дністра.
 Золота Липа — село, Івано-Франківська область, Тлумацький район.
 Золота липа — вікове дерево, ботанічна пам'ятка природи місцевого значення в Бучачі.